А́манн () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Аманн, Иоганн (1765—1834) — австрийско-немецкий архитектор, работавший преимущественно в Вене.
 Аманн, Макс (1891—1957) — партийный деятель НСДАП, имперский руководитель печати, рейхсляйтер (1933—1945), обергруппенфюрер СС (1936).